Dies ist eine Liste von Containerschiffen mit einer Kapazität von mehr als 20.000 Twenty-foot Equivalent Units (TEU).

Containerschiffe werden in immer größeren Dimensionen gebaut, um Größenvorteile zu nutzen und die Kosten im intermodalen Güterverkehr zu senken. Auch Containerschiffe unterliegen bestimmten Größenbeschränkungen. In erster Linie sind dies die Verfügbarkeit ausreichend großer Hauptmaschinen und die Verfügbarkeit einer ausreichenden Anzahl von Häfen und Terminals, die für die Abfertigung von ultragroßen Containerschiffen vorbereitet und ausgerüstet sind. Darüber hinaus beschränken einige der wichtigsten Wasserstraßen der Welt, wie der Suezkanal und die Straße von Singapur, die maximalen Abmessungen eines Schiffes, das sie passieren kann.

Im Jahr 2016 definierten Prokopowicz und Berg-Andreassen ein Containerschiff mit einer Kapazität von 10.000 bis 20.000 TEU als Very Large Container Ship (VLCS) und eines mit einer Kapazität von mehr als 20.000 TEU als Ultra Large Container Ship (ULCS).

Fertiggestellte Schiffe

Einzelnachweise 

Containerschiffe
Containerschiffe
!